Hensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hensjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (66,3 ha)
Lilla Hensjön, sjö i Tingsryds kommun,  (44,9 ha)
Stora Hensjön, sjö i Tingsryds kommun,  (3,05 km²)
Hensjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun,  (55,4 ha)
Hensjön, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (2,82 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn